Охуруогу — фамилия. Известные носители:

 Охуруогу, Виктория — британская бегунья на короткие дистанции.
 Охуруогу, Кристин (род. 1984) — британская бегунья на короткие дистанции.